Neuhütte ist der Ortsname von

 Neuhütte (Bayerisch Eisenstein), Ortsteil der Gemeinde Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Bayern
 Neuhütte (Bad Grund), Ortsteil von Badenhausen, der nach Bad Grund (Harz) eingemeindet wurde
 Neuhütte (Bukowina)
 Neuhütte (Ewersbach), Hüttenwerk/Gemarkung im Lahn-Dill-Kreis 
 Neuhütte (Mauth), Ortsteil der Gemeinde Mauth, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Neuhütte (Spiegelau), Ortsteil der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Neuhütte im Joachimstal, Wüstung der Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Nová Huť (Svor) (Neuhütte), Einschicht in der Gemeinde Svor, Tschechien

Siehe auch:
 Neuhütten
 Neue Hütte